Хельга Гаасе (нім. Helga Haase; 9 червня 1934, Данціг — 16 серпня 1989, Східний Берлін) — німецька ковзанярка, олімпійська чемпіонка.
 Ребекка Гаасе (2 січня 1993(1993-01-02)[…], Чопау, Саксонія, Німеччина[…]) — німецька легкоатлетка, що спеціалізується на спринті, призерка чемпіонатів.